FNG est un sigle qui peut signifier :
 Fondation nationale de gérontologie ;
 , un terme péjoratif américain désignant les nouveaux soldats pendant la guerre du Viêt Nam ;
 Fichier national de gestion, pour la carte nationale d'identité, un système informatisé français destiné à se prémunir contre l'utilisation frauduleuse de titres.

Notes et références